Кимберли Энн «Ким» Гоше (; урождённая Смит (); род. 7 мая 1984 года в Сарри, пров. Британская Колумбия, Канада) — канадская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за команду «Сакраменто Монархс», которой она была выбрана на драфте ВНБА 2006 года в первом раунде под общим тринадцатым номером. Играла на позиции лёгкого форварда.

В составе национальной сборной Канады принимала участие на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио, выиграла чемпионат Америки 2015 года в Эдмонтоне и Панамериканские игры 2015 года в Торонто, стала серебряным призёром чемпионатов Америки 2013 года в Халапе и 2019 года в Сан-Хуане, и бронзовым медалистом чемпионатов Америки 2003 года в Кульякане, 2005 года в Ато-Майор-дель-Рее, 2009 года в Куябе и 2011 года в Нейве, а также принимала участие на чемпионатах мира 2006 года в Бразилии, 2010 года в Чехии, 2014 года в Турции и 2018 года в Испании, и чемпионатах Америки 2001 года в Сан-Луисе и 2007 года в Вальдивии и Панамериканских играх 2003 года в Санто-Доминго. Гоше является рекордсменом по играм за сборную Канады, в её послужном списке 18 турниров под эгидой ФИБА из возможных 23.

Ранние годы 
Ким Гоше родилась 7 мая 1984 года в городе Сарри (провинция Британская Колумбия) в семье Джея и Коллин Смит, у неё есть две сестры, Мишель и Меган, училась же она в соседнем городе Мишен в средней школе Херитейж-Парк, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Профайл на сайте eurobasket.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте utahutes.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты Канады
Игроки сборной Канады по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки ЖБК «Дексия» Намюр
Игроки БК «Пуиг д’ен Вальс»
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»
Игроки ЖБК «Аррас»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки ЖБК «Мондвиль»